Яков Петрович Шипилов () — участник Великой Отечественной войны, командир роты 361-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона (159-й укреплённый район, 40-я армия, 2-й Украинский фронт), лейтенант. Герой Советского Союза.

Биография

Начальная биография 
Родился 31 августа 1925 года в селе Старосеславино , Тамбовской губернии (ныне — Первомайского района Тамбовской области) в семье крестьянина. Русский.

Окончил 7 классов сеславинской средней школы, работал физруком в школе.

В Великую Отечественную войну 
В Красной Армии с января 1943 года. Окончил Орджоникидзевское военное пехотное училище в мае 1944 года и направлен на фронт. Член ВКП(б) с 1945 года.

На 2-м Украинском фронте в составе 40-й армии Я. П. Шипилов участвовал в Ясско-Кишинёвской стратегической наступательной операции (20 − 29 августа 1944 года); Бухарестско-Арадской наступательной операции (30 августа — 3 октября 1944 года); Дебреценской наступательной операции (6 — 28 октября 1944 года) и освобождении города Сату-Маре (Румыния); Будапештской стратегической наступательной операции (с 29 октября 1944 по январь 1945 года).
 
Как командир роты отдельного пулемётно-артиллерийского батальона отличился в боях при освобождении Венгрии. 30 октября 1944 года его рота форсировала реку Тиса в районе города Кочерд, захватила небольшой плацдарм и в течение 3 дней отбивала контратаки противника.

За отличие в Будапештской стратегической наступательной операции награждён орденом Отечественной войны 1-й степени и представлен к званию Героя Советского Союза.

В 1945 году на 4-м Украинском фронте в составе 18-й армии участвовал в Западно-Карпатской наступательной операции (12 января — 18 февраля 1945 года), в том числе освобождении словацких городов Кошице, Спишска-Нова-Вес и Кежмарок.

Командир пулемётного взвода 361-го отдельного пулёметно-артиллерийского батальона лейтенант Я. П. Шипилов в наступательном бою за город Спишска-Нова-Вес во время атаки переднего края обороны противника увлёк за собой взвод, который первым ворвался в траншеи противника и обеспечил успех своего подразделения. Был награжден орденом Красной Звезды.

В дальнейшем в составе 18-й армии участвовал в Моравско-Остравской наступательной операции на территории Словакии (10 марта — 5 мая 1945 года) и Пражской стратегической наступательной операции (6 — 12 мая 1945 года).

8 апреля 1945 года в боях за высоту 979 (гора Сенково) в районе Нова-Бистрица, находясь в разведке, установил передний край фланга противника. При наступлении со своим взводом зашел в тыл врага и атаковал 4 огневые точки, чем дал возможность батальону вклиниться в оборону противника и развить успех наступления.

14 апреля в бою за безымянную высоту западнее высоты 861, действуя с группой автоматчиков, обошёл рубеж противника с фланга и атаковал 3 его огневые точки. Преследуя бегущего врага, из своего автомата уничтожил трёх солдат.

Окончание войны встретил под Прагой.

После войны 
После войны продолжил службу в Вооруженных силах. В 1947 году окончил КУОС, в 1950 году — Высшие офицерские курсы ВДВ. Позже стал начальником парашютно-десантной службы авиации СКВО, старшим тренером по парашютному спорту военного округа. Произвёл 2000 прыжков с парашютом, его спортсмены установили 9 мировых и всесоюзных рекордов по парашютному спорту.

С 1976 года в отставке в звании полковника. Жил в Ростове-на-Дону.

Жена — Эмма Иосифовна Шипилова (род. 1929). В 1982 году они переехали из Ростова в хутор Арпачин Багаевского района Ростовской области. Жили в доме, который Яков Петрович построил своими руками вместе с сыновьями. У них трое детей и пятеро внуков.

Умер 31 августа 2011 года.

Награды 
 медаль «Золотая Звезда» (24.3.1945)
 орден Ленина (24.3.1945)
 орден Отечественной войны I степени(17.05.1945)
 орден Отечественной войны I степени(11.03.1985)
 орден Отечественной войны II степени(16.10.1944)
 орден Красной Звезды (05.03.1945)
 медаль «За боевые заслуги» (05.11.1954)
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (06.04.1970)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «Ветеран труда»
 медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 и другими

Память 
 В музее старосеславинской школы один из стендов посвящён Якову Петровичу.
 Имя Героя увековечено на сайте МО РФ «Дорога памяти».

См. также 
 Список Героев Советского Союза (Ростовская область)

Примечания

Литература 
 Воробьёв В. П., Ефимов Н. В. Герои Советского Союза: справ. — С.- Петербург, 2010.

Ссылки 
  
 Их мужество и сила духа служат для нас примером.
 Шипилов Яков Петрович // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 — . 
 Марина Шипилова, невестка Героя Советского Союза рассказала о том, как живёт наш земляк Яков Петрович Шипилов.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Участники Будапештской операции
Участники Пражской операции